ISO 3166-2:NP — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Непалу. Стандарт охватывает 5 регионов и 14 зон Непала. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Непала  —  NP и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный односимвольный код регионов образован односимвольным числом. Дополнительный двухбуквенный код зон образован созвучно названию зоны.
Геокоды регионов и зон Непала являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — NP, присвоенного Непалу в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Непала первого уровня 

Геокоды 5 регионов административно-территориального деления Непала.

Геокоды Непала второго уровня 
Геокоды 14 зон административно-территориального деления Непала.

Геокоды пограничных Непалу государств 
 Китай — ISO 3166-2:CN (на севере),
 Индия — ISO 3166-2:IN (на юге).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Непала

Ссылки 
 
 Геокоды Непала 

2:NP